Diadectidae — родина пермських амфібій ряду Diadectomorpha. Це були порівняно великі тварини, наприклад, діадект сягав до 3 м завдовжки. Це найдавніші наземні рослиноїдні хребетні тварини. Ця родина, як і представники усього ряду, суміщала ознаки земноводних та плазунів. Великі види вели напівводний спосіб життя, менші, мабуть, жили у посушливих районах Євроамерики. Численні скам'янілі рештки представників родини (здебільшого фрагментарні деталі черепів) знайдені у США, Німеччині та Росії.

Класифікація

Посилання 
 Carroll, R. L. (1988). Vertebrate Paleontology and Evolution. WH Freeman and Company, New York. ISBN 0-7167-1822-7

Викопні земноводні
†